Кукавка — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Кукавка — селище, Вінницька область, Мурованокуриловецький район